Ноћ вештица се може односити на:
 Ноћ вештица, ноћ уочи Свих светих
 Валпургијска ноћ, ноћ 30. априла уочи дана прославе Свете Валпурге
 Ноћ вештица (филм из 1978), амерички филм из 1978.
 Ноћ вештица (филм из 2007), амерички филм из 2007.